Stena Danica ist der Name folgender Fährschiffe:

 Stena Danica (Schiff, 1965) 
 Stena Danica (Schiff, 1969) 
 Stena Danica, früherer Name der Stena Nordica (Schiff, 1974) 
 Stena Danica (Schiff, 1983)